Jacqueline Laurent (1918-2009), attrice francese
Jacqueline Laurent (1941-), attrice, insegnante e psicoterapeuta canadese